

Anno 
 568 o 568 a.C.

Codici 
 568  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mauna Kea, nelle Hawaii

Matematica 
 568 – numero